Za "Trofej Veljka Makojevića" se od 2008. godine borilo preko 30 različitih klubova do sada. Juniorska liga Srbije se igra svake godine u jesenjem periodu. Takmičenje se organizuje u okviru Srpske asocijacije američkog fudbala.

FINALA

Playoff (top4)

Šampioni

Igrači 
Najviše učešća u finalima - Aleksa Đokić (4, od 2013. do 2016; Kragujevac Wild Boars)

Najviše učešća u finalima kroz različite klubove - Igor Pavlić (3, od 2015. do 2017; Kikinda Mammoths, Novi Sad Wild Dogs, Inđija Indians)

Najviše puta MVP - Mihajlo Josović (2, 2011. i 2012. Čačak Angel Warriors), Dejan Srećković (2, 2017. i 2018. Jagodina Black Hornets)

Treneri 
Osvojio titulu kao glavni trener i kao igrač - Andreja Živković (kao trener Jagodina Black Hornets 2017, 2018; kao igrač Čačak Angel Warriors 2014)

Референце 

Амерички фудбал у Србији